Името Гълъбово носят няколко селища в България:

 град Гълъбово,
 село Гълъбово (Област Благоевград),
 село Гълъбово (Област Пловдив),
 село Гълъбово (Област Смолян).